Revivalismo
 Revival (televisão) - reavivamento de uma antiga série de televisão.

Música 
 Revival (álbum de Selena Gomez)
 Revival (álbum de Petra)
 Revival (álbum de Eminem)